Rhina steht für:

 Rhina (Haunetal), Ortsteil der Marktgemeinde Haunetal im osthessischen Kreis Hersfeld-Rotenburg
 Rhina (Laufenburg), Stadtteil der Stadt Laufenburg (Baden) im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rina
 Riina